Objektivy Canon EF neboli objektivy s bajonetem Canon EF jsou objektivy vyráběné Japonskou firmou Canon. První objektivy s touto montáží byly uvedeny na trh v roce 1987. Postupně se stal bajonet Canon EF standardem pro zrcadlovky Canon EOS, kde nahradil starší Canon FD bajonet. Písmena EF v názvu znamenají "Electro-Focus" - tedy systém, kdy v těle objektivu je zabudováno elektronické ostření. Mechanicky bajonet obsahuje elektrické kontakty, pomocí kterých tělo zrcadlovky komunikuje s objektivem.

V roce 2003 firma Canon uvedla bajonet EF-S, který je kompatibilní pouze s digitálními zrcadlovkami EOS s APS-C snímači. Objektivy EF mohou být použity na tělech, uzpůsobených pro EF-S objektivy, přičemž EF-S objektivy nemohou být použity na tělech EF s full-frame snímači.

Seznam objektivů EF

Objektivy s pevným ohniskem 

† – Compact 1:2

Odkazy

Reference

Související články 
 Digitální fotoaparát
 Digitální zrcadlovka
 APS-C
 Canon

Externí odkazy 
 

 EF/EF-S lens chart
 Canon Camera Museum

Fotografické objektivy